Hoisești se poate referi la:
 Hoisești, Iași
 Hoisești, Neamț